Wicehrabiowie Buckmaster 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 dodatkowy tytuł: baron Buckmaster
 1933–1934: Stanley Owen Buckmaster, 1. wicehrabia Buckmaster
 1934–1974: Owen Stanley Buckmaster, 2. wicehrabia Buckmaster
 1974–2007: Martin Stanley Buckmaster, 3. wicehrabia Buckmaster
 2007 -: Adrian Charles Buckmaster, 4. wicehrabia Buckmaster

Najstarszy syn 4. wicehrabiego Buckmaster: Andrew Nicholas Buckmaster

Buckmaster